Флавія Пеннетта була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Кая Канепі з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Ф Пенетта
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Верле
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Є Костанич-Тошич
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р Ворачова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= А Бріанті
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Ц Піронкова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Дж Крейбас
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= К Дентоні
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ю Гергес
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1/WC
| RD3-team01= Ф Пенетта
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Дж Крейбас
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Ю Гергес
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1/WC
| RD4-team01=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, одиночний розряд
2010